Сена́к (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхние Пиренеи. Входит в состав кантона Рабастенс-де-Бигор. Округ коммуны — Тарб.

Код INSEE коммуны — 65418.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 640 км к югу от Парижа, в 110 км западнее Тулузы, в 17 км к северо-востоку от Тарба.

Коммуна расположена в местности Бигорр. На востоке коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический с солнечной тёплой погодой и обильными осадками на протяжении практически всего года.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 246 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 164 человек трудоспособного возраста (15-64 лет) 124 были экономически активными, 40 — неактивными (показатель активности — 75,6 %, в 1999 году было 65,7 %). Из 124 активных жителей работали 118 человек (63 мужчины и 55 женщин), безработных было 6 (1 мужчина и 5 женщин). Среди 40 неактивных 11 человек были учениками или студентами, 18 — пенсионерами, 11 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Верхние Пиренеи